Байонет В — тип крепления среднеформатных фотографических объективов к фотоаппаратам «Салют», «Салют-С» и «Киев-88», совпадающий по форме и размерам с ранним байонетом Hasselblad. Также известен под названием Zenith-80, обозначавшим экспортные камеры серии «Салют».

Использован Киевским заводом «Арсенал» в 1957 году для фотоаппаратов серии «Салют».
 Тип крепления: байонет с трёхзаходной резьбой
 Рабочий отрезок: 82,1 мм
 Стандартный размер кадра: 6×6 см
 Байонет В фиксируется в камере замком, на корпусе фотоаппарата имеется кнопка фиксации байонета
 Объективы оснащены «прыгающей» диафрагмой
По сравнению с плёнкой типа 135, объектив имеет бо́льшую площадь получаемого кадра, поэтому угол изображения объектива для фотоаппарата с байонетом В должен рассчитываться исходя из диагонали кадра в 85 мм, против 43 мм (у плёнки типа 135).

Для объектива Мир-26В 3,5/45 на фотоаппарате с байонетом В угол изображения: 

а для плёнки типа 135: 

Объектив с таким фокусным расстоянием является широкоугольным для фотоаппарата с байонетом В и нормальным для фотоаппарата с размером кадра 24×36 мм.

Фотоаппараты 
 «Салют», «Салют-С»
 «Киев-88», «Arax»

Сменные объективы с байонетом В 

Примечание: в таблице использовано несколько иллюстраций аналогичных объективов с байонетом Б. К сожалению, Википедия не располагает нужными фотографиями.

Сравнение с креплениями других производителей

Переходники 
Рабочий отрезок байонета В составлял 82,1 мм, с помощью соответствующих адаптеров объективы от камер «Салют», «Салют-С» и «Киев-88» могли применяться практически на всех фотоаппаратах с шторным затвором.

Наиболее известны адаптеры к фотоаппаратам с байонетом Б и с резьбовым соединением M42×1/45,5.

Примечания

Ссылки 
 Kamepa.ru — Интернет-магазин переходников и адаптеров / магазин фототехники
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. Фотоаппараты «Салют» и «Салют-С».
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения. Фотоаппарат «Киев-88».

Байонеты
Появились в 1957 году в СССР
Продукция киевского завода «Арсенал»